Leuben steht für:
 Leuben, Stadtteil von Dresden, Sachsen
 einen Stadtbezirk von Dresden, Sachsen, siehe Leuben (Stadtbezirk)
 einen Ortsteil von Nossen, Landkreis Meißen, Sachsen, siehe Leuben (Nossen)
 einen Stadtteil von Oschatz, Landkreis Nordsachsen, Sachsen, siehe Leuben (Oschatz)